Intercisa hat folgende Bedeutungen:

 Kastell Intercisa, ein römisches Militärlager mit Vicus in der Provinz Pannonia inferior, auf dem Gebiet der heutigen Stadt Dunaújváros in Ungarn.
 Gräberfelder von Intercisa, Gräberfelder des zum Kastell Intercisa gehörenden Lagerdorfes (Vicus)
 Römische Steindenkmäler aus Intercisa, wichtige Inschriften aus den Gräberfeldern des Kastellvicus von Intercisa
 Intercisa (Umbrien), eine Straßenstation der Via Flaminia beim heutigen Furlo-Pass (Gola del Furlo) in Umbrien.